Waterman kan syfta på:

 Waterman (sport) – mångsidig vattensportutövare

Waterman kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Waterman (berg),

USA 

 Waterman, Illinois, Illinois, DeKalb County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar